Чемпионат России по перетягиваю каната — ежегодное соревнование, главный организатор Всероссийская федерация перетягивания каната с 2018 года. Соревнования проводятся на дорожках в закрытом помещении.

Весовые категории команд на чемпионате: 

 Сверхлегкая до 480 кг
 Легчайшая до 500 кг
 Легкая до 560 кг
 Полусредняя до 600 кг
 Средняя до 640 кг
 Полутяжелая до 680 кг
 Тяжелая до 720 кг
 Сверхтяжелая, без верхнего ограничения.
 Смешанная до 600 кг

Каждая команда состоит из 8 человек. В смешанной команде — 4 мужчины и 4 женщины. Турниры проводятся до двух побед.

Развитие канатного спорта в России 
В 1992 г. в России были созданы первые Федерации по перетягиванию каната: Санкт-Петербургская городская и Ленинградская областная под руководством Герасимова Владимира Ивановича.

В 1993 г. прошёл первый чемпионат России по перетягиванию в закрытом помещении в пяти весовых категориях, в котором команда Военного института физкультуры заняла I место.

В последующие годы в России регулярно проводились соревнования по перетягиванию каната в различных регионах Российской Федерации.

Сильным прорывом с в спорте являлось создание в 2004 г. общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация перетягивания каната» (РФПК) президентом которой единогласно был избран Александр Александрович Кузнецов, генеральным секретарём Борис Владимирович Гришин.

7 мая 2005 г. на ежегодном конгрессе Международной Федерации перетягивания каната (TWIF) в г. Кейптауне (ЮАР) Всероссийская Федерация перетягивания каната принята в члены МФПК.

В сентябре 2005 г. сборная команда России приняла участие в Чемпионате Европы по перетягиванию каната в г. Ченто (Италия).

28 марта 2007 г. руководителем Федерального Агентства по физической культуре и спорту был подписан Приказ о признании нового вида спорта «Перетягивание каната» и введение его в Перечень видов спорта, признанных федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

В мае 2017 года Всероссийская Федерация перетягивания каната получила аккредитацию Министерства спорта Российской Федерации (Приказ № 412 от 04.05.2017 г.) 

С 19 по 23 февраля 2020 г. сборная команда Российской Федерации впервые в истории представляла страну на Чемпионате Мира по перетягиванию каната. Под руководством главного тренера сборной команды РФ Сергея Анатольевича Рачинского россияне завоевали две бронзовые медали в возрастной категории до 23 лет.

Первый официальный чемпионат России прошёл в 2018 году в городе Санкт-Петербург.

Результаты чемпионатов России по перетягиванию каната

2018 
31 марта — 1 апреля, город Санкт-Петербург.

Вес группы 560 кг (женщины)
 Санкт-Петербург
 Орловская область
 Ленинградская область
Вес группы 600 кг (смешанные)
 Санкт-Петербург
 Пензенская область
 ФСО «Россия»
Вес группы 720 кг (мужчины)
 Республика Ингушетия
 Санкт-Петербург
 Пензенская область
Вес группы 1000 кг (мужчины)
 Республика Дагестан
 Республика Ингушетия
 Республика Кабардино-Балкария

2019 
15 декабря, город Москва.

Вес группы 560 кг (женщины)
 Московская область
 Г. Пенза. Радиозавод
 Республика Удмуртия
Вес группы 580 кг (смешанные)
 Санкт-Петербург
 ФСО «Россия»
 СК МАИ Москва
Вес группы 640 кг (мужчины)
 ФСО «Россия»
 Санкт-Петербург
 Республика Дагестан
Вес группы 720 кг (мужчины)
 ФСО «Россия»
 Санкт-Петербург
 Московская область

2020 
27 — 29 сентября, город Санкт-Петербург.

Вес группы 560 кг (женщины)
 Тверская область
 Калужская область
 Республика Дагестан
Вес группы 580 кг (смешанные)
 Санкт-Петербург
 Тверская область
 Калужская область
Вес группы 640 кг (мужчины)
 Санкт-Петербург
 Псковская область
 Челябинская область
Вес группы 720 кг (мужчины)
 Санкт-Петербург
 Республика Дагестан
 Калужская область
Вес группы 720+ кг (мужчины)
 Санкт-Петербург
 Республика Дагестан
 Пензенская область

2021 
26 — 29 ноября, город Тверь.

Вес группы 560 кг (женщины)
 Тверская область
 Пензенская область
 Республика Удмуртия
Вес группы 580 кг (смешанные)
 Санкт-Петербург
 Тверская область
 Московская область
Вес группы 640 кг (мужчины)
 Санкт-Петербург
 Тверская область
 Московская область
Вес группы 720 кг (мужчины)
 Санкт-Петербург
 Республика Дагестан
 Пензенская область
Вес группы 720+ кг (мужчины)
 Санкт-Петербург
 Пензенская область
 Ленинградская область

Примечания 

Чемпионаты России
Перетягивание каната